Murhasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Murhasaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola,  (0 ha)
2. Murhasaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (0 ha)
3. Murhasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (2 ha)
4. Murhasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar